Finocchio est un mot italien désignant le fenouil de type Florence et est aussi un terme négatif pour désigner un homosexuel en Italie.

Finocchio peut aussi désigner:

Autre
Finocchio, station du métro  de Rome
, ancienne boîte de nuit de San Francisco

Voir aussi
Finocchiona, charcuterie de la Toscane aromatisé de graines de fenouil

Référence